Il WTCR 2019  è la seconda edizione del FIA World Touring Car Cup. Ha avuto inizio il 5 aprile sul Circuito di Marrakech e si è concluso il 15 dicembre sul Circuito di Sepang, dopo trenta gare suddivise in dieci tappe. La serie utilizza vetture turismo con specifiche TCR, equipaggiate con pneumatici Yokohama.

Scuderie e piloti

Calendario 
Il calendario provvisorio è stato annunciato il 5 dicembre 2018. Il 13 febbraio 2019 viene confermata la tappa finale di Sepang, che vedrà lo svolgimento delle tre gare in un’unica giornata.

Risultati

Gare

Sistema di punteggio e legenda

Gara

Qualifica

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Note

Collegamenti esterni 
 

2019
Serie e competizioni motoristiche nel 2019